Tan bezeichnet:
 Tan (Einheit), ein Flächen- und Volumenmaß
 Tan (Staat), einen historischen Staat
 ein japanisches Flächenmaß, siehe Shakkanhō
 ein kaukasisches Erfrischungsgetränk, siehe Dugh
 den achten Buchstaben des georgischen Alphabets, siehe თ
 (englisch) eine Fellfarbe bei Hunden, siehe Lohfarbe
 mehrere Personen, siehe Tan (Familienname)

TAN als Abkürzung steht für:
 Tansania, nach dem Ländercode des Olympischen Komitees
 Technisch begründete Arbeitsnorm, eine Norm der DDR

 Total acid number, siehe Titration
 Transaktionsnummer, ein Begriff im elektronischen Bankgeschäft

tan als Abkürzung steht für:
 Tangens, eine Winkelfunktion, siehe Tangens und Kotangens

TaN als Abkürzung steht für:
 Tantalnitrid, eine Tantal-Stickstoff Verbindung

Siehe auch:
 Dan
 Tann
 Than
 Thann (Begriffsklärung)

Abkürzung